El término camposanto puede referirse, en esta enciclopedia:
 a camposanto, un sinónimo de cementerio o panteón;
 a Camposanto, zona donde se ubicaba la ciudad homónima en el municipio de Armero (Colombia);
 a Camposanto, una comuna de Italia.

Enlaces externos